Kohrs ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Kohrs (* 1969), deutsche Schauspielerin
 August Kohrs (1808–1884), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Abgeordneter
 Ekkehard Kohrs (1944–2011), deutscher Journalist und Publizist
 Ingrid Strohschneider-Kohrs (1922–2014), deutsche Germanistin
 Jan-Eric Kohrs (* 1970), deutscher Musiker und Musikproduzent
 Klaus Heinrich Kohrs (* 1944), deutscher Musikwissenschaftler
 Latisha Kohrs (* 2000), deutsche Schauspielerin
 Manfred Kohrs (* 1957), deutscher Tattoo-Künstler und Ökonom

Siehe auch:
 Koers
 Kors
 Cohrs
 Coors
 Grant-Kohrs Ranch National Historic Site